Sarah Young (ur. 1971) – brytyjska aktorka, producentka i reżyserka filmów pornograficznych
 Sarah Young (ur. 1981) – australijska hokeistka na trawie
 Sarah Hanson-Young (ur. 1981) – australijska polityk
 Sarah Young (ur. 1989) – brytyjska muzyk i DJ
 Sarah Young – brytyjska narciarka klasyczna